Berkovci je ime več naselij v Sloveniji:

 Berkovci, občina Križevci
 Berkovci, občina Moravske Toplice

Naselja v Sloveniji